Астека има више значења:

 Астека, Ла Пунта (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Астека (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Астека (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Астека (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Астека (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Астека, Клуб (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Астека (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику